Pont Clemenceau ou Pont Georges-Clemenceau est le nom porté par plusieurs ouvrages d'art :
 Pont Georges-Clemenceau à Nantes ;
 Pont Clemenceau à Lyon ;
 Pont Clemenceau à Vernon.

Odonyme se référant à une personnalité
Homonymie de monument
Lieu nommé d'après Georges Clemenceau